Crest (Califórnia), região censo-designada do condado de San Diego, Califórnia, Estados Unidos.
Le Crest, comuna francesa.
Síndrome CREST, uma forma de esclerodermia.

Desambiguações de topônimos